Siegfried II (comte de Stade) (mort en 1037)
Siegfried II von Eppstein (mort en 1230)
Siegfried II de Westerburg (mort en 1297), archevêque de Cologne
 (mort en 1310), évêque de Hildesheim